Фридрих Вильгельм Генрих Фишер (; 27 марта 1879, Эльбинг — 19 июня 1944, Ганновер) — немецкий архитектор, профессор Технического университета Ганновера.

Биография 
Фридрих Фишер окончил учебу в Берлине в 1905 году и стал дипломированным инженером. Во время учебы он являлся членом студенческого братства «Akademischer Verein Motiv Berlin» (AV Motiv). Затем, в 1906 году, он переехал в Гданьск, где стал как правительственным строительным чиновником (стажером в сфере общественного строительства). В 1910 году Фишер стал кандидатом наук и, после прохождения государственного экзамена, был повышен до государственного архитектора (оценщика при общественном строительстве) в Гданьске. Одновременно, он также являлся преподавателем архитектуры в Техническом университете Гданьска, основанном в 1904 году.

В 1911 году Фишер покинул прусскую гражданскую службу. С 1914 по 1918 год он участвовал в Первой мировой войне. После войны, в 1918 году, он стал строительным инспектором Гданьска, а через год — почетным профессором в Гданьском техническом университете. В 1921 году он был назначен главным инженером в Данциге.

В 1925 году Фридрих Фишер получил пост профессора средневековой архитектуры в Техническом университете Ганновера. 11 ноября 1933 года он был среди более 900 ученых и преподавателей немецких университетов и вузов, подписавших «Заявление профессоров о поддержке Адольфа Гитлера и национал-социалистического государства».

Работы 
 Norddeutscher Ziegelbau / Fischer, Friedrich. — München : Callwey, 1944.
 Modellmäßiges oder sinngemäßes Bauen / Fischer, Friedrich. — Eberswalde : Verlagsges. Müller, 1942.
 Landschaftgebundenes Bauen / Fischer, Friedrich. — Eberswalde : Verlagsges. Müller, 1939.

Литература 
 Paul Trommsdorff: Der Lehrkörper der Technischen Hochschule Hannover 1831—1931. Hannover, 1931, S. 100.
 Hans Reuther: Fischer, Friedrich. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 5, Duncker & Humblot, Berlin 1961, ISBN 3-428-00186-9, S. 185.
 Willibald Reichertz: Ostdeutsche als Dozenten an der Technischen Hochschule Hannover (1831—1956). In: «Ostdeutsche Familienkunde», Heft 3/2007, Seite 109—120, Band XVIII (55. Jahrgang), Verlag Degener & Co, Insingen 2007.
 Vollmer: Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler. 20. Jahrhundert. Band 2, S. 114.

Примечания

Ссылки 
 

Архитекторы Германии
Архитекторы XX века